Le sigle MCE peut signifier :
 Ma Chaîne Étudiante, chaîne de télévision française.
 Mécanisme de taux de change européen (dans la Communauté européenne),
 massage cardiaque externe (en secourisme),
 Maurits Cornelis Escher, il signe MCE sur l'ensemble de ses œuvres.
 Mètre de colonne d'eau, unité de pression égale à 9 806,65 Pa.
 Windows MCE (Windows XP Media Center Edition).
 Multi Cycle Engine - 5 parameters, un type de moteur à compression variable.
 MCE, Maison de la Consommation et de l'Environnement.
 Le Mapping and Charting Establishment, nom anglais du Service de cartographie, une unité du Commandement du renseignement des Forces canadiennes